Секст Квінтілій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Квінтіліїв:
 Секст Квінтілій Вар — консул 453 року до н. е.
 Секст Квінтілій Вар — претор 57 року до н. е.
 Секст Квінтілій Вар — квестор 49 року до н. е.
 Секст Квінтілій Валерій Максим — легат у II столітті.
 Секст Квінтілій Валерій Максим — консул 151 року.
 Секст Квінтілій Кондіан — консул 151 року, рідний брат Секста Квінтілія Валерія Максима.
 Секст Квінтілій Максим — консул 172 року.
 Секст Квінтілій Кондіан — консул 180 року